Лабінський Микола Гнатович — письменник, театрознавець.
 Лабінський Роман Володимирович — доцент кафедри неврології ЛНМУ ім. Данила Галицького.
 Лабінський Йосиф Васильович — заслужений лікар України, голова МСЕК ЛЬвівської області, †26 червня 2011.
 Лабінський Андрій Йосифович (18 квітня 1959) — український лікар, кандидат медичних наук, доцент і засновник кафедри реабілітації та нетрадиційної медицини Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.
 Лабінський Павло Андрійович — сімейний лікар.
 Лабінський Лев-Йосиф Олександрович